Anne-Marie Pohtamo-Hietanen – modella finlandese
 Janne Hietanen – ex calciatore finlandese
 Juuso Hietanen – hockeista su ghiaccio finlandese
 Mikko Hietanen – maratoneta finlandese
 Yrjö Hietanen – canoista finlandese